Столл — фамилия.
 Столл, Джаррет (род. 1982) — канадский хоккеист, центральный нападающий.
 Столл, Каспар (вероятно, между 1725 и 1730—1791)  — нидерландский энтомолог и натуралист.
 Столл, Кори (род. 1976) — американский актёр.
 Столл, Пол (род. 1985) — мексиканский баскетболист.
 Столл, Сэндон (род. 1970) — австралийский теннисист и теннисный тренер, бывшая вторая ракетка мира в парном разряде.
 Столл, Фред (род. 1938) — австралийский теннисист, тренер и спортивный комментатор, отец Сэндона Столла.

См. также 
 Стол (значения)
 Столль, Вильгельм Германович (1843—1920) — российский предприниматель, меценат.
 Штолль